Die Nationaldivision 1962/63 war die 49. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Jeunesse Esch gewann den neunten Meistertitel in der Vereinsgeschichte mit sechs Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Union Luxemburg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1963
Fußballsaison 1962/63